L'expression « couple lesbien » désigne un couple de deux femmes, lesbiennes ou bisexuelles.

Plusieurs œuvres portent ce nom :
 Couple lesbien, dessin expressionniste d'Egon Schiele de 1916 ;
 Couple lesbien amoureux, peinture expressionniste d'Egon Schiele de 1914.